Народна борба може да се отнася за:

 „Народна борба“, вестник на Либералната партия, излизал в 1895 година в София;
 „Народна борба“, вестник на Народната партия, излизал в 1900 - 1906 година в Шумен;
 „Народна борба“, вестник, излизал в 1902 - 1911 година в Стара Загора;
 „Народна борба“, вестник, излизал в 1914 година в София;
 „Народна борба“, вестник на Народната партия, излизал в 1919 година в Търново;
 „Народна борба“, вестник на Демократическия сговор, излизал в 1923 - 1924 година в Свищов;
 „Народна борба“, вестник на Демократическия сговор, излизал в 1924 - 1930 година в Чирпан;
 „Народна борба“, земеделски вестник, излизал в 1924 година в София;
 „Народна борба“, вестник, излизал в 1924 - 1925 година в София;
 „Народна борба“, вестник на Демократическия сговор, излизал в 1930 година в Панагюрище;
 „Народна борба“, вестник, излизал в 1931 - 1944 година в Русе;
 „Народна борба“, вестник, излизал в 1931 - 1932 година в Луковит;
 „Народна борба“, земеделски вестник, излизал в 1932 година в Севлиево;
 „Народна борба“, ляв земеделски вестник, излизал в 1933 година в София;
 „Народна борба“, десен земеделски вестник, излизал в 1933 година в София;
 „Народна борба“, земеделски вестник, излизал в 1933 година в Райково;
 „Народна борба“, вестник, излизал в 1934 година във Варна;
 „Народна борба“, вестник, излизал в 1937 - 1944 година в Плевен;
 „Народна борба“, комунистически вестник на Втора македонска ударна бригада, издаван през 1943 - 1944 г.;
 „Народна борба“ (на гръцки „Лаикос Агонас“), комунистически вестник, издаван през 1950 - 1977 г. от гръцки и български емигранти в Будапеща;